Dodson kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter Dodson
 Calaway H. Dodson

Robotskapade auktorsförkortningar